Konohana – altro nome del Pokemon Nuzleaf
 Konohana – quartiere della città di Osaka
 Konohana-sakuya – principessa della mitologia giapponese